Le Championnat de Belgique de football D4 1979-1980 est la vingtième-huitième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

Clubs participants 

Le nom des clubs est celui employés à l'époque. Les matricule renseignés en caractères gras existent encore en 2017-2018.

Série A

Localisation – Série A

Série B

Localisation – Série B

Série C

Localisation – Série C

Série D

Localisation – Série D 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Namur =Wallonia Association NamurArquet FC
</div>

Classements & Résultats 

 Le nom des clubs est celui employé à l'époque

Classement final - Série A

Résultats des rencontres – Série A

Classement final - Série B

Résultats des rencontres – Série B

Classement final - Série C

Résultats des rencontres – Série C

Classement final - Série D

Résultats des rencontres – Série D

Tournoi pour désigner le Champion de Promotion

Tour final des  
Afin de désigner un  éventuel, voire davantage, les équipes ayant terminé à la deuxième place de leur séries s'affrontent en un tournoi. La formule est identique à celle de la saison précédente. Les clubs ne jouent plus un mini-championnat mais des rencontres à élimination directe: demi-finales et finale.

K. SV Bornem gagne cette compétition mais aucune place ne se libère dans les étages supérieurs.

Récapitulatif de la saison 
 Champion A: R. US Tournaisienne  en Promotion (D4)
 Champion B: FC Testelt  en Promotion (D4)
 Champion C: Eendracht Gerhees Oostham  en Promotion (D4)
 Champion D: Wallonia Association Namur  en Promotion (D4)
 Vingt-troisième titre de Promotion (D4) pour la Province de Brabant
 Onzième titre de Promotion (D4) pour la Province de Hainaut
 Seizième titre de Promotion (D4) pour la Province de Limbourg
 Quatrième titre de Promotion (D4) pour la Province de Namur

Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (l'Eendracht Gerhees, le Wallonia Namur, le FC Testelt et l'US Tournai) sont promus en Division 3, d'où sont relégués Geel, Marchienne, l'UR Namur et le Crossing de Schaerbeek

Relégations vers les séries provinciales 
Douze clubs sont relégués vers le , appelé « Première provinciale ».

Montées depuis les séries provinciales 
Douze clubs sont admis en « Promotion » () depuis le , appelé « Première provinciale ».

Débuts en Promotion 
Cinq clubs prestent pour la première fois en "Promotion", dont trois découvrent les séries nationales. Cela amène le nombre de clubs ayant évolué à ce niveau à 272, et le nombre de clubs ayant passé au moins une saison en nationale à 367.

KSV Bornem (sous le nom de FC Klein-Brabant) et l'Eendracht Wervik ont joué en séries nationales précédemment.
 K. SV Bornem et K. Merksplas SK sont les  et  anversois à évoluer à ce niveau.
 Eendracht Wervik est le  flandrien occidental à évoluer à ce niveau.
 FC St-Hubert est le  luxembourgeois à évoluer à ce niveau.
 Arquet FC est le  namurois à évoluer à ce niveau.

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4